Odetta Sings of Many Things – album Odetty wydany w roku 1964.

Utwory

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1964
Albumy folkowe
Albumy RCA Records